Naas heißen folgende geographischen Objekte: 
 Naas (Steiermark), ein Ort in Österreich
 Naas (Irland), ein Ort in Irland
 Kamachekeza, Stadt in Südafrika (früherer Name)
 Naas (Westmalaka), ein indonesisches Dorf im Distrikt Westmalaka (Westtimor)

Naas ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Naas (* 1992), iranischer Speerwerfer
 Josef Naas (1906–1993), deutscher Mathematiker
 Marcel Naas (* 1973), Schweizer Erziehungswissenschaftler und Jugendbuchautor 
 Stefan Naas (* 1973), deutscher Politiker (FDP)
 Stefan Naas (Synchronsprecher) (* 1978), deutscher Sprecher, Synchronschauspieler und Kinderbuchautor

NAAS steht für:
 National Football Association of Swaziland, alter Name der Eswatini Football Association (Fußballverband von Eswatini)

Siehe auch: NAS

NAAS